Poschalm heißen:
 Poschalm (Obersulzbachtal), Alm im Oberpinzgau, Land Salzburg
 Poschalm (Hochkönig), Alm am Hochkönig im Tennengau, Land Salzburg
 eine Alm bei Deutschlandsberg, Steiermark, siehe Poschkogel